Märaskär kan avse:

Finland 
 Märaskär, Hangö – ett skär i Hangö stad, Finland
 Märaskär – en skärgrupp i Kvevlax i Korsholms kommun, se Märaskäret
 Märaskär, Karleby stad – en udde med sjöbevakningsstation i Karleby stad
 Märaskär, Helsingfors – ett skär i kommunen Helsingfors, Finland